Олівер Марах і Мате Павич виграли титул минулого року. Вони не змогли захистити титул, оскільки програли вже в другому колі. 

Турнір виграла французька пара   П'єр-Юг Ербер / Ніколя Маю, завершивши цією перемогою кар'єрний великий шолом.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw

Чоловіки, парний розряд